

Кумельськ — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Кумельськ — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства.